Voschod (motorfiets), een Wit-Russisch historisch motorfietsmerk
Voschod (ruimtevaartuig), een ruimtevaartuig
Voschod (schip), een type draagvleugelboot
Voschodprogramma, een Russisch ruimtevaartprogramma